Disteira – rodzaj jadowitych węży z rodziny zdradnicowatych (Elapidae), obejmujący gatunki występujące w Australii i Azji.

Gatunki 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Disteira kingii
 Disteira major
 Disteira nigrocincta
 Disteira walli

Przypisy 

Zdradnicowate
Gady Australii
Gady Azji